Osoby o nazwisku Ochab:

 Edward Ochab – polski komunistyczny działacz społeczny i polityczny
 Magdalena Klimek-Ochab – polska biotechnolog, biochemik i wykładowca akademicki
 Maryna Ochab – polska tłumaczka i córka Edwarda Ochaba
 Rozalia Ochab – żona Edwarda Ochaba
 Stanisław Ochab – polski polityk, wiceminister, poseł i brat Edwarda Ochaba
 
Zobacz też:
 Ochabski – herb szlachecki
 Ochaby – sołectwo w woj. śląskim

Polskie nazwiska